Андре́й Андре́евич Ивано́в:
 Иванов, Андрей Андреевич (1904—1944) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Андрей Андреевич (1989—2022) — российский морской пехотинец, Герой Российской Федерации.